Elk Ridge ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Elk Ridge (Georgia), im Newton County
 Elk Ridge (Utah), im Utah County